Futian bezeichnet:

 Futian (福田区), Stadtbezirk von Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong
 Futian (Boluo) (福田镇), Großgemeinde im Kreis Boluo in der chinesischen Provinz Guangdong
 Futian (Renhe) (福田镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Renhe in der chinesischen Provinz Sichuan
 Futian (Shangli) (福田镇), Großgemeinde im Kreis Shangli in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Futian (Wushan) (福田镇), Großgemeinde im Kreis Wushan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Futian (Anxi) (福田乡), Gemeinde im Kreis Anxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Futian (Hengshan) (福田乡), Gemeinde im Kreis Hengshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Futian (Jianyang) (福田乡), Gemeinde der Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Futian (Futian) (福田街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Guangdong
 Futian (Jianyang) (福田街道), Straßenviertel der kreisfreien Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan